«Valiente» es una canción escrita e interpretada por la cantante mexicana Paty Cantú perteneciente a su cuarto álbum de estudio 333. Fue lanzado el 4 de septiembre del 2015 en plataformas digitales y dos días después en radios musicales, así mismo logrando tener el primer lugar en el Top Latin Hits. Es el primer sencillo oficial del álbum.

Antecedentes 
El video musical de la canción fue grabado en Cuba, para después darla en diferentes versiones para otros países donde la cantante hizo pequeñas escenas según la propia cantante. Además la letra de la canción habla sobre la frustración y arrepentimiento de la vida y el amor de una persona.

Referencias 

Canciones de 2015
Sencillos de 2015
Sencillos en español
Canciones en español
Canciones compuestas por Paty Cantú